Osoby o tym nazwisku:
 Józef Rostafiński – polski botanik
 Wojciech Rostafiński – polski inżynier i żołnierz podziemia